UT (Всесвітній час) — стандарт часу, що ґрунтується на астрономічних спостереженнях за обертанням Землі 
 UT (Ukraine Today) — український інформаційний телеканал